Вележев — русская фамилия; имеет женскую форму Вележева.

 Известные носители 
 Вележев, Сергей Георгиевич (1885—1972) — советский разведчик в Китае.
 Вележева, Лидия Леонидовна (род. 1966) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, заслуженная артистка России.